Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1948 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 16 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Nancye Wynne Bolton bat Marie Toomey en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Mary Bevis Hawton et Esme Ashford.

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1948
Australie Simple dames
1948 en Australie